Il campionato italiano di calcio di Eccellenza 2010-2011 è il sesto livello del campionato italiano di calcio per la stagione 2010-2011 ed il primo livello regionale. È costituito da 28 gironi gestiti direttamente dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

Campionati 
 Eccellenza Abruzzo 2010-2011
 Eccellenza Basilicata 2010-2011
 Eccellenza Calabria 2010-2011
 Eccellenza Campania 2010-2011
 Eccellenza Emilia-Romagna 2010-2011
 Eccellenza Friuli-Venezia Giulia 2010-2011
 Eccellenza Lazio 2010-2011
 Eccellenza Liguria 2010-2011
 Eccellenza Lombardia 2010-2011
 Eccellenza Marche 2010-2011
 Eccellenza Molise 2010-2011
 Eccellenza Piemonte-Valle d'Aosta 2010-2011
 Eccellenza Puglia 2010-2011
 Eccellenza Sardegna 2010-2011
 Eccellenza Sicilia 2010-2011
 Eccellenza Toscana 2010-2011
 Eccellenza Trentino-Alto Adige 2010-2011
 Eccellenza Umbria 2010-2011
 Eccellenza Veneto 2010-2011

Quadro riepilogativo nazionale

Play-off nazionali

Semifinali e finali 
Semifinali: and. 29 maggio, rit. 5 giugno
Finali: and. 12 giugno, rit. 19 giugno

Note

Bibliografia
Uomini e Gol Stagione 2010-11 di Nicola Binda e Roberto Cominoli - Edizioni uominiegol.eu, Ramate di Casale Corte Cerro (VB) (ha pubblicato tutte le classifiche ufficiali dei campionati fino alla Promozione tratte da tutti i comunicati ufficiali regionali).

Voci correlate 
Supercoppa Primavera

Collegamenti esterni